Змагання з жіночого тріатлону на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні відбулися 4 серпня. У четвертому за ліком старті на Олімпіадах на старт вийнли 55 спортсменок з 31 країни. Це була четверта поява олімпійського жіночого триатлону з моменту першого на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, Австралія. Перегони проходили навколо Гайд-парку (в центральній частині Лондона). Гонка проводилася на «класичній дистанції» (також її називають «олімпійською дистанцією»): вона складалася з 1,5 кілометрів плавання, 42, 959 км велоперегонів і 10 км бігового сегменту. Перемогу здобула швейцарка Нікола Шпіріг.

Результати 
 Примітка: сумарний час включає два переходи між етапами.

Примітки

Джерела 
 
Тріатлон на літніх Олімпійських іграх 2012